Филд — фамилия. Известные носители:

 Филд, Бетти (1913—1973) — американская актриса.
 Филд, Генри Мартин (Henry Martyn Field; 1822—1907) — американский пастор и литератор.
 Филд, Джон (1782—1837) — ирландский композитор, пианист, создатель жанра ноктюрна, учитель Глинки.
 Фильд, Дэвид Дадли (David Dudley Field; 1805—1894) — американский юрист-реформатор.
 Филд, Вирджиния (1921—1992) — англо−американская актриса.
 Филд, Маргарет (1922—2011) — американская актриса.
 Филд, Маршалл (1834—1906) — американский предприниматель, основатель «Marshall Field’s».
 Филд, Натан (1587 — ок. 1620) — английский актёр.
 Филд, Ноэль (1904—1970) — американский дипломат, марксист, агент ГПУ.
 Филд, Патриция (род. 1941) — американский художник по костюмам, стилист и модный дизайнер.
 Фильд, Сайрус Уэст (Cyrus West Field; 1819—1892) — американский коммерсант, занимавшийся прокладкой трансатлантического кабеля.
 Филд, Салли (1946) — американская актриса.
 Филд, Сид (1935—2013) — американский писатель.
 Филд, Сэм (род. 1998) — английский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Филд, Тодд (род. 1964) — американский актёр и кинематографист.
 Филд, Уинстон (1904—1969) — премьер-министр Южной Родезии в 1962—1964, предшественник Яна Смита.
 Филд, Чарльз Уильям (1828—1892) — американский кадровый офицер, служивший в армии США.
 Филд, Шерри (род. 1972) — канадская хоккеистка на траве.
 Филд, Эндрю (род. 1938) — австралийский славист, первый биограф Владимира Набокова.
 Филд, Юджин (1850—1895) — американский писатель-юморист.
 Филд-Ричардс, Джон (1878—1959) — британский гонщик на моторных лодках, двукратный олимпийский чемпион.

Прочее:

См. также

Примечания